Das Benson & Hedges Masters 1994 war ein Snooker-Einladungsturnier der Saison 1993/94, das vom 6. bis 13. Februar 1994 im Wembley Conference Centre in London ausgetragen wurde.
Es war die 20. Austragung des Masters.

Alan McManus gewann das Finale gegen Stephen Hendry mit 9:8.
Hendry hatte zuvor die letzten fünf Masters gewonnen.
Für McManus war es der einzige Masters-Titel.
Es war das erste Masters-Finale zwischen zwei Schotten.

Ronnie O’Sullivan gewann das Benson & Hedges Championship, das Qualifikationsturnier für das Masters, verlor jedoch in der Wildcard-Runde gegen Dennis Taylor.

Finalrunde 
Quellen: SnookerDatabase, SnookerScene

Einzelnachweise 

1994
Snookerveranstaltung 1994
Billardturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent